Sterne steht für:
 die Mehrzahl von Stern
 den nächtlichen Sternenhimmel
 die Hotelsterne (zwei bis fünf Sterne)
 Sterne (Film), deutsch-bulgarischer Spielfilm (1959) von Konrad Wolf
 eine Variante des Würfelspiels Fenster (Würfelspiel)
 Bewusstseinstrübung nach erhaltenem Schlag, Zeichensprache in Comics
 in der Redewendung Sterne sehen für die Purkinje-(Ader-)Figur, die beim Druck auf den Augapfel wahrgenommen wird

Sterne ist der Familienname folgender Personen:
 David Sterne (* 1945), britischer Schauspieler
 Felix Sterne (1855–1933), auch: Felix Stern, slowakisch-österreichischer Journalist und Verleger
 Hedda Sterne (1910–2011), US-amerikanische Künstlerin
 Laurence Sterne (1713–1768), englischer Schriftsteller
 Maurice Sterne (1878–1957), US-amerikanischer Grafiker, Maler und Bildhauer
 Morgan Sterne (1926–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 René Sterne (1952–2006), belgischer Comiczeichner

Die Sterne steht für:
 Die Sterne, deutschsprachige Hamburger Band
 Die Sterne (Zeitschrift), astronomische Zeitschrift

Siehe auch:
 Stern (Begriffsklärung)
 Stearn
 Sterne und Weltraum (Zeitschrift)
 Sternchen (Schriftzeichen)
 Sternenkind
Meistersterne (DFB / DFL)